Manganchlorid steht für:
 Mangan(II)-chlorid
 Mangan(III)-chlorid